Гомін України — українське видавництво в Торонто
 Гомін України — український суспільно-політичний тижневик у Торонто
 Гомін України — українська радіостудія в Детройті